Niemcy:
 Kocher – rzeka, dopływ Neckar

Osoby:
 Emil Theodor Kocher – chirurg

Inne:
 kocher – kuchenka turystyczna
 kocher – kleszczyki chirurgiczne (od nazwiska wynalazcy)